Der Mann von La Mancha (engl. Man of La Mancha) ist der deutsche Titel mehrerer Adaptionen des Romans Don Quijote von Miguel de Cervantes:

 Der Mann von La Mancha (Musical), Broadway-Musical aus dem Jahr 1965
 Der Mann von La Mancha (Film), Verfilmung dieses Musicals aus dem Jahr 1972